Sarandáporos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Voúlgaris Potamós, vattendrag, 
 Sarantáporo (ort i Grekland, Nomós Kardhítsas), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar